Вольный Посад () — село,
Широковский сельский совет,
Криворожский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1221888202. Население по переписи 2001 года составляло 128 человек.

Географическое положение 
Село Вольный Посад находится на расстоянии в 1 км от села Степовое и в 1,5 км от села Шевченково.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Примечания